Het ATP-toernooi van Dubai 2002 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships) vond plaats van 25 februari tot en met 3 maart 2002. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai